

Грантсвілл — місто, штат Меріленд
 Грантсвілл — місто, штат Юта
 Грантсвілл — місто, штат Західна Вірджинія